Sherry – vino liquoroso della Spagna
 Cherry – brandy a base di ciliegia
 Sherry – nome proprio di persona femminile
 Edna Sherry – scrittrice statunitense
 Sherry – nome in codice di un personaggio di Detective Conan
 Sherry – film del 1920 diretto da Edgar Lewis